Бегов, Алексей Сергеевич (1951—2014) — русский художник.
 Бегов, Омар Омарович (1939—2020) — российский политический деятель.